

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Dave Annable, (1979- ), acteur américain ;
 Odette Annable, (1985- ), actrice et mannequin américaine.

Homonymie de patronyme